Slania  — другий студійний альбом швейцарської фолк-метал групи Eluveitie. Він був випущений 15 лютого 2008 року під лейблом Nuclear Blast.

Список пісень

Track listing